Чамијапа има више значења:

 Чамијапа (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чамијапа (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику